Tomillo macho puede referirse a:

 el nombre común de la planta Teucrium capitatum; 
 el nombre común de la planta Teucrium polium; o
 el nombre común de la planta Thymus hyemalis'''''.